Anarchy in the UK: Live at the 76 Club — концертный альбом-бутлег британской панк-группы Sex Pistols, 1985 года.

Об альбоме
Первые 9 песен взяты с выступления в Стокгольме 28 июля 1977 года, последние 4 — с финального концерта в Сан-Франциско 14 января 1978 года.

Запись концерта в Стокгольме также можно найти на бутлеге Bad Boys, а полное выступление в Сан-Франциско — на Live at Winterland.

Список композиций 
 Anarchy In The U.K.
 I Wanna Be Me
 Seventeen
 New York
 E.M.I.
 Submission
 Problems
 God Save The queen
 Pretty Vacant
 Belsen Was A Gas
 Bodies
 Holidays In The Sun

Альбомы Sex Pistols
Альбомы 1985 года
Концертные альбомы 1985 года
Альбомы панк-рока